A 2006. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es versenyszámát február 12-én rendezték Pragelatóban. Az aranyérmet az észt Kristina Šmigun-Vähi nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A versenyzők az első 7,5 km-t klasszikus stílusban teljesítették, majd sílécet cseréltek, ami körülbelül 30–40 másodpercet vett igénybe. Ezt követően a másik 7,5 km-t szabad stílusban futották. Ebben a formában először rendeztek versenyszámot a téli olimpián, azonban gyakorlatilag a 2002-ben megrendezett üldözőversenyt váltotta fel.

Végeredmény 

Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N15